Ю́рий Во́лков: 
 Волков, Юрий Васильевич (1921—1991) — советский художник-баталист.
 Волков, Юрий Владимирович (1951—2018) — русский писатель, драматург, художник.
 Волков, Юрий Геннадьевич (род. 1986) — российский политик.
 Волков, Юрий Григорьевич (род. 1946) — советский и российский философ и социолог.
 Волков, Юрий Иванович (1941—2017) — советский и российский художник.
 Волков, Юрий Ильич (1927—1994) — советский и российский актёр.
 
 Волков, Юрий Павлович (1923—2013) — советский хозяйственный руководитель.
 Волков, Юрий Петрович (1939—2021) — Герой Социалистического Труда (1984).